L'Alfabet fonètic internacional per les seves sigles en anglès
 La varietat de cervesa India Pale Ale
 L'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya
 L'Institut de Professors Artigas (Instituto de Profesores Artigas en castellà) a l'Uruguai
 Independents per Algemesí, partit polític